La Beta Ethniki 1988-1989 è la 30ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1989-1990
 Ammessa ai Play-off
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse dopo i play-out in Gamma Ethniki 1989-1990

Play-off

Classifica 

Legenda:
      Restano in Alpha Ethniki
      Retrocedono dalla Alpha Ethniki e/o restano in Beta Ethniki

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Legenda:
      Restano in Beta Ethniki
      Retrocedono dalla Beta Ethniki e/o restano in Gamma Ethniki

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1988
Calcio nel 1989